Le délestage est l’action d’alléger, ou de délester, quelque chose :
 délestage aérien, voir éventuellement Fuel dumping ;
 délestage ferroviaire ;
 délestage électrique ;
 Le délestage d'un réseau de transport de gaz naturel consiste à faire baisser la pression, en évacuant une partie du gaz, afin éviter toute surpression qui risquerait d’endommager l'installation ;
 délestage routier ;
 délestage en œnologie, une opération consistant à vider pendant la fermentation une cuve de raisins en macération de sa phase liquide, en y laissant la phase solide.

Article connexe 
 Délesteur